Johanna von Sachsen ist der Name folgender Personen:

siehe auch:
 Charlotte Johanna von Waldeck-Wildungen (1664–1699), Prinzessin von Waldeck-Wildungen und durch Heirat Herzogin von Sachsen-Coburg-Saalfeld